Мариновка — неоднозначное слово.

Топонимы

Казахстан 
 Мариновка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Мариновка — село в Тарановском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.
 Мариновка — название села Ади в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области до 1993 года.

Россия 
 Мариновка — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Мариновка — село в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Мариновка — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Мариновка — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Мариновка — село в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Мариновка — деревня в Сосновском районе Тамбовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Мариновка — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Мариновка — село в Покровском районе Донецкой области
 Мариновка — село в Шахтёрском районе Донецкой области.
 Мариновка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Мариновка — село в Приморском районе Запорожской области.
 Мариновка — село в Старобельском районе Луганской области.
 Мариновка — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Мариновка — село в Беляевском районе Одесской области.

Другое 
 Мариновка — одно из народных названий шлемника обыкновенного.